Brookhaven désigne :

États-Unis 
 Brookhaven, une ville située en Géorgie ;
 Brookhaven, une ville située dans le Mississippi ;
 Brookhaven, une ville située dans l’État de New York ;
 Brookhaven, census-designated place située dans l’État de new York ;
 Brookhaven, une aire non incorporée située en Pennsylvanie.